Фуассак () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Аверон
 Фуассак () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Ґар